Duvert är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Félix-Auguste Duvert (1795–1876), fransk dramatiker och vådevillförfattare
 Tony Duvert (1945–2008), fransk författare

Franska efternamn